Cidadelhe (Mesão Frio), een plaats in de Portugese gemeente Mesão Frio
 Cidadelhe (Pinhel), een plaats in de Portugese gemeente Pinhel